Horní mlýn může být:
 Horní mlýn (Bechyně) – okres Tábor
 Horní mlýn (Býšť) – okres Pardubice
 Horní mlýn (Ochoz u Brna) – okres Brno-venkov
 Horní mlýn (Zahrádka) – okres Plzeň-jih
 Horní mlýn (Žumberk) – okres Chrudim

podobné
 Hořejší mlýn